Celtis ist eine deutsch-französische Comic-Serie von Zeichner Dirk Schulz (Indigo) und Autor Jean Wacquet. Sie behandelt die Abenteuer des mutigen, aber etwas vertrottelten Galliers Celtis, der von einer Rasse hässlicher Außerirdischer überfallen und ins Weltall entführt wird. Unterstützung hat er dabei nur von seiner Freundin Dicca und seinem besten Kumpel Tarnic zu erwarten.

Im Grundkonzept von Celtis und seiner Welt sind deutliche Anlehnungen an die populären Asterix-Comics zu erkennen, besonders Celtis und Tarnic sind deutlich Asterix und seinem besten Freund Obelix nachempfunden. Sie haben allerdings eine weniger verfremdete Anatomie und verhalten sich noch um einiges unzivilisierter.

In Deutschland erscheint Celtis beim Carlsen Verlag, der erste Band wurde in dessen Magazin Magic Attack abgedruckt.

Einzelbände 
 Die zweite Haut, Carlsen 2002, ISBN 3551760411
 Bang! Bang! Shoot! Shoot!, Carlsen 2004, ISBN 978-3551760425

Weblinks 
 Offizielle Celtis-Homepage
 Carlsen Comics
 Celtis auf Indigo Online

Einzelnachweise 

Deutscher Comic (Werk)
Frankobelgischer Comic (Werk)